Cavour ima više značenja:
 Cavour, Torino
 Cavour, Vicenza